Trzecie zawody w ramach Pucharze Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w Sapporo w dniach 12–13 stycznia na skoczni dużej.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Norweżka Maren Lundby lądując na 134 metrze, co jest pierwszym oficjalnym rekordem obiektu. Gorsza o ponad szesnaście punktów na drugiej pozycji sklasyfikowana została reprezentantka gospodarzy Sara Takanashi. W czołowej trójce zawodów znalazła się także najstarsza uczestniczka kwalifikacji Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz straciwszy niespełna dwa punkty do miejsca wyżej. Czwarte miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej Niemka Katharina Althaus. Na starcie znalazło się pięćdziesiąt zawodniczek, z czego jedenaście z nich to były reprezentantki Japonii, z której tylko cztery nie zdołały awansować do konkursu głównego. Za nieprzepisową długość nart zdyskwalifikowana została Amerykanka Nina Lussi. Skakano z kolejno dwudziestej czwartej i dwudziestej drugiej platformy startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała reprezentantka Austrii Daniela Iraschko-Stolz jako jedyna uzyskując notę łączną powyżej dwustu punktów. Drugie miejsce ze stratą pół punktu zajęła Niemka Juliane Seyfarth. Skład podium uzupełniła zwyciężczyni kwalifikacji Norweżka Maren Lundby, która w finałowej serii pobiła ustanowiony dzień wcześniej własny rekord skoczni o metr. Najlepszą z reprezentantek Japonii była sklasyfikowana na szóstej pozycji Yūki Itō. Pierwsza seria konkursowa rozegrana została z piętnastej oraz z siedemnastej belki startowej, a druga natomiast z osiemnastej i dziewiętnastej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu zwyciężyła Niemka Ramona Straub uzyskując przewagę dziewięciu dziesiątych punktu nad drugą Austriaczką Evą Pinkenig. Trzecie miejsce w zawodach wywalczyła reprezentantka gospodarzy Sara Takanashi. W przeciwieństwie do kwalifikacji przed pierwszym konkursem indywidualnym nie wystartowało sześć skoczkiń z Japonii będących grupą narodową. Rumunka Diana Trâmbițaș jako jedyna zawodniczka, która oddała skok nie wywalczyła awansu do konkursu głównego. Trzy zawodniczki zostały zdyskwalifikowane za nieprzepisowy kombinezon. Skakano z belki dwudziestej oraz dziewiętnastej.

W drugim konkursie triumfowała Maren Lundby z przewagą ponad dziewiętnastu punktów nad drugą Kathariną Althaus. Trzecie miejsce na podium zajęła druga z Niemek Juliane Seyfarth straciwszy do miejsca wyżej równo cztery punkty. Najlepszą z Japonek w konkursie była Sara Takanashi sklasyfikowana na ósmej pozycji. Zawody odbyły się kolejni z osiemnastej, dwudziestej oraz dziewiętnastej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Sapporo był Hidehito Nosaka, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Ivo Gréger, a jego asystentem – Martin Brunner.  Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 11 stycznia 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 12 stycznia 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 13 stycznia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 13 stycznia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2019 w Japonii